Il generale Della Rovere – film del 1959
Il generale Della Rovere – romanzo di Indro Montanelli del 1950
Il generale Della Rovere – miniserie televisiva del 2011